Gleb Viktorovitch Klimenko - en russe  (né le  à Khabarovsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 1998, il débute en senior avec l'équipe réserve du Severstal Tcherepovets, son club formateur, dans la Pervaïa liga, la troisième division russe. Cet attaquant au petit gabarit évolue dans de nombreuses équipes de Vyschaïa liga et équipes réserves de Pervaïa Liga. S'il joue ses premiers matchs dans la Superliga avec le HK Spartak Moscou, c'est le Vitiaz Tchekhov qui lui permet de gagner sa place dans l'élite russe en 2007. Le , il est échangé aux Ak Bars Kazan en retour de Grigori Chafigouline. Les Ak Bars remportent la Coupe Gagarine 2009. De retour au Vitiaz, le SKA Saint-Pétersbourg, alors premier de la saison régulière, l'amène dans son effectif le  contre un choix de troisième ronde au repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Le , il est échangé au Metallourg Magnitogorsk en retour de Sergueï Terechtchenko.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011 : nommé attaquant du mois de mars.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa liga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|  1999-2000|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa liga|| 21|| 8|| 1|| 9|| 44|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK Lipetsk 2|| Pervaïa liga|| 2|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK Lipetsk|| Vyschaïa liga || 32|| 6|| 3|| 9|| 20|| 10|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2002-2003|| Torpedo Nijni Novgorod || Vyschaïa liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Torpedo Nijni Novgorod 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004|| HK Belgorod || Vyschaïa liga || 48|| 16|| 5|| 21|| 125|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| HK Belgorod 2 || Pervaïa liga || 67|| 32|| 19|| 51|| 98|| || || || ||
|-
|rowspan="3"| 2005-2006|| HK Dmitrov || Vyschaïa liga || 24|| 9|| 7|| 16|| 52|| || || || || 
|-
| HK Belgorod || Vyschaïa liga || 16|| 5|| 7|| 12|| 43|| || || || || 
|-
| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa liga || 7|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Belgorod || Vyschaïa liga|| 48|| 21|| 25|| 46|| 62|| 7|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2007-2008|| HK Belgorod || Vyschaïa liga|| 12|| 11|| 5|| 16|| 10|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HK Spartak Moscou 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
|rowspan="2"| 2007-2008|| HK Spartak Moscou || Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| HK Vitiaz|| Superliga || 23|| 9|| 7|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2008-2009|| HK Vitiaz|| KHL|| 39|| 19|| 11|| 30|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan||  KHL|| 12|| 2|| 3|| 5|| 6|| 21|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
|rowspan="2"| 2009-2010|| HK Vitiaz|| KHL || 39|| 14|| 13|| 27|| 70|| || || || ||
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 5|| 1|| 4|| 5|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan="2"| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 26|| 3|| 5|| 8|| 4|| || || || ||
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| 20|| 10|| 4|| 14|| 10
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 44|| 17|| 9|| 26|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan="2"|2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 35|| 11|| 8|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi || KHL|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| rowspan="2"|2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 19|| 4|| 2|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 23|| 2|| 4|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 20|| 5|| 1|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 18|| 0|| 1|| 1|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 44|| 7|| 11|| 18|| 38|| - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||12 || 5 || 3 || 8 || 33 || 10 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||27 || 5|| 11|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || GKS Tychy || Pologne ||2 || 1|| 3|| 4|| 0|| 14|| 9|| 8|| 17|| 10
|-
| 2018-2019 || GKS Tychy || Pologne || 37|| 9|| 26|| 35|| 20|| 20|| 7|| 8|| 15|| 55
|-
| 2019-2020 || GKS Tychy || Pologne || 47|| 9|| 16|| 25|| 38|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4

Références 

Naissance en juillet 1983
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Belgorod
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Dmitrov
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Naissance à Khabarovsk